Kovács Zsófia (1988) triatlonista
 Kovács Zsófia (?) Junior Prima díjas építészmérnök
 Kovács Zsófia (2000–) tornász olimpikon